Faradaygesetz bezeichnet:

 das Faradaysche Gesetz der Elektrochemie, siehe Faradaysche Gesetze
 das Faradaysche Induktionsgesetz der Elektrodynamik, siehe Elektromagnetische Induktion